Lužnica je ime več naselij:
 Lužnica, Črna gora - naselje v občini Podgorica, Črna Gora
 Lužnica, Hrvaška - naselje pod upravo mesta Zaprešić, Zagrebške županija, Hrvaška
 Lužnica, Italija (Bagni di Lusnizza) - naselje v Kanalski dolini, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Drugo:
 Lužnice, reka na Češkem